Gerhard Lehmann född 1960, är en tysk astronom.

Minor Planet Center listar honom som G. Lehmann och som upptäckare av 23 asteroider.

Asteroiden 8853 Gerdlehmann är uppkallad efter honom.

Asteroider upptäckta av Gerhard Lehmann

Se även 
 Astronomiska upptäckter av Gerhard Lehmann

Källor och referenser 

Födda 1960
Tyska astronomer under 1900-talet
Tyska astronomer under 2000-talet
Män